Марка нивелирная — пункт нивелирной сети, служащий для закрепления точки, высота которой над уровнем моря определена путём нивелирования. Марка представляет собой литой металлический диск диаметром от 8 до 10 сантиметров, вмонтированный в стену постоянного (обычно каменного) здания или моста. В центре диска расположено отверстие диаметром около 2 мм, которое и определяет положение марки. На марке отливается её номер, а также название организации, проведшей нивелирные работы.

В отличие от репера, марка может быть деформационной.

В Российской Федерации высота нивелирной марки (отверстия в её центре) определяется относительно нуля Кронштадтского футштока и приводится в соответствующих каталогах.

Деформационная марка — марка, закрепленная на части конструкции сооружения (фундамент, колонна, стена) с целью измерения осадки, крена или сдвига фундамента.

История 
Главное управление государственной съёмки и картографии НКВД СССР передано в состав НКВД СССР 15 июня 1935 года. Постановлением СНК СССР № 1196 в 1938 году выделено из НКВД. На зданиях можно встретить нивелирные марки с аббревиатурой "НКВД" - см. фото.

См. также 

 Репер
 Тригонометрический пункт
 Геодезический пункт

Примечания 

Нивелирование